Caldwell County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Caldwell County Courthouse (Kentucky)
 Caldwell County Courthouse (Missouri), NRHP-Nr. 72000707
 Caldwell County Courthouse (North Carolina), NRHP-Nr. 79001687
 Caldwell County Courthouse (Texas)